Die Liste der Münchner Polizeipräsidenten verzeichnet die Präsidenten und die Vorgängerbehörden des Polizeipräsidiums München.

Liste

Literatur 
 Johannes Schwarze: Die bayerische Polizei und ihre historische Funktion bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in Bayern von 1919-1933. R. Woelfle, 1977, S. 20.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
!Polizeiprasident
Munchen Polizeiprasident
Polizeiprasidenten Munchen